D24 (hunebed), een hunebed in Drenthe
 D24 (Kroatië), een nationale weg in Kroatië